Театр Фейдо́ () — несуществующий в настоящее время театр, располагавшийся в доме 19 по улице Фейдо, II округ Парижа. В этом театре, открытом в 1791 году, преимущественно ставились итальянские и французские оперы и комедии, в том числе пастиши. Среди поставленных здесь произведений — оперы  Керубини и  Спонтини, а также произведения Буальдьё, , , Пикара и . В разное время в труппе театра были мадемуазель Ланж, Пьер Гаво́ и Жозефина Фодор-Менвьель. Театр также предоставлял сцену для постановок Театра итальянской комедии.

История 
26 января 1789 года Леонард-Алексис Отье (), парикмахер Марии-Антуанетты, и скрипач Джованни Виотти получили от короля Людовика XVI право на постановку французских и итальянских комических опер. Труппа, назвавшая себя «театр Месье» (), в честь своего покровителя, Monsieur, frère du Roi, будущего короля Людовика XVIII, в начале разместилась в зале машин дворца Тюильри, однако ей пришлось покинуть это место 6 октября 1789 года, когда Людовик XVI и Мария-Антуанетта переселились в Тюильри после того, как восставшие вынудили их покинуть Версаль.

В качестве компенсации Отье и Виотти получили место в садах отеля Брисонне́ () на улице Фейдо́, с правом построить там новое помещение. Ожидая окончания постройки, труппа с 10 января по 31 декабря 1790 года арендовала . Открытие театра в новом здании, построенном архитекторами  и , на улице Фейдо́ состоялось 6 января 1791 года ещё под старым названием. После неудачного побега и ареста в Варе́нне королевской семьи, руководство театра сочло более благоразумным сменить название на , затем на . Тем не менее, после ареста короля 10 августа 1792 года театр, в котором к тому времени с успехом шли комические французские и итальянские оперы, был закрыт, а его основатели удалились от дел.

Провозглашение республики театр встретил под руководством Шаго́-Дефай (). К этому времени театр, как и многие другие во время революции (и особенно ), стал местом собраний «реакционеров», а потому неоднократно подвергался запрету на представления.

27 января 1795 года театр принял в свои ряды труппу Комеди Франсэз и стал называться . Под руководством нового директора Сажере́ театр стал одним из наиболее посещаемых в Париже. Здесь с 1798 работал Франсуа-Жозеф Тальма.

16 сентября 1801 года по приказу Наполеона театр был объединён с Опера-Комик, здание которого (), расположенное по соседству, нуждалось в капитальном ремонте. Объединённый театр получил название . 16 апреля 1829 старое здание театра Фейдо́ обрушилось, после чего было снесено. С 1840 года театр занимает полностью перестроенный Salle Favart.

Постановки 
 Севильский цирюльник Бомарше (март 1791).

Премьеры 
О премьерах после 16 сентября 1801 см. Опера-Комик
 18 июля 1791 — «Лодоиска» Луиджи Керубини 
 16 февраля 1793 — «» Жан-Франсуа Лесуёра 
 13 декабря 1794 — «» Луиджи Керубини 
 13 марта 1797 — «» Луиджи Керубини 
 25 июля 1798 — «» Луиджи Керубини 
 23 февраля 1799 — «Наказание» Керубини
 16 января 1800 — «» Луиджи Керубини 
 17 февраля  — «» Этьенна Мегюля

Файлы

См. также

Ссылки 
 Список постановок на сайте CESAR

Снесённые театры Парижа
Утраченные здания и сооружения II округа Парижа
Фейдо
Появились в 1789 году во Франции
Театры, основанные в 1789 году
Здания и сооружения, построенные в 1791 году
Театры, построенные в 1790-е годы
1791 год в театре
Исчезли в 1829 году